Nazareno Strampelli – agronomo, genetista e senatore italiano
Benedetto Strampelli – oculista italiano